Бляхер — еврейская фамилия, буквально «жестянщик».

Известные носители:
 Бляхер, Борислав Ефимович (род. 1974) — украинский политик, известен по фамилии матери Борислав Берёза, с 2014 депутат ВРУ.
 Бляхер, Ефим Давидович (1931—1998) — российский философ.